

Personaggi Anime e manga 
 Scales – i guerrieri apparsi indossano come protezioni delle speciali armature forgiate al tempo dei miti greci da speciali fabbri al servizio degli dei

Persone 
 Alex Scales (1978) – ex cestista statunitense
 DeWayne Scales (1958) – ex cestista statunitense
 John Scales (1966) – ex calciatore inglese
 Martin Scales (1967) – chitarrista e compositore tedesco 
 Patrick Scales (1965) – bassista tedesco
 Prunella Scales (1932) – attrice britannica